Футбольная лига Англии в сезоне 1938/39 — 47-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в пятый раз в своей истории стал «Эвертон». Второй дивизион выиграл «Блэкберн Роверс», Третий северный дивизион — «Барнсли», Третий южный дивизион — «Ньюпорт Каунти».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1938/39 на RSSSF.com 

1938
Футбол в Англии в сезоне 1938/1939
Английский чемпионат
Английский чемпионат